Michel Mongeau, kanadski hokejist, * 9. februar 1965, Nuns' Island, Quebec, Kanada, † 22. maj 2010, Kanada.

Mongeau je v ligi NHL igral za kluba St. Louis Blues in Tampa Bay Lightning, skupno je v štirih sezonah odigral 54 tekem, na katerih je dosegel šest golov in devetnajst podaj, večino kariere pa je igral v ligi IHL, kjer je bil član klubov Saginaw Generals, Flint Spirits, Peoria Rivermen, Milwaukee Admirals, Detroit Vipers, Phoenix Roadrunners, Quebec Rafales in Manitoba Moose. Ob tem je igral še za klube ASG Tours v francoski ligi, A&O Asiago v italijanski ligi in EHC Biel v švicarski 2. ligi. Upokojil se je po sezoni 2002/03 pri klubu Les Chiefs de Laval v ligi QSPHL. Umrl je leta 2010 v starosti petinštiridesetih let.

Pregled kariere

|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 82/83
|
| 24
| 4
| 6
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 83/84
|
| 60
| 45
| 49
| 94
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 83/84
|
| 3
| 3
| 2
| 5
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 84/85
|
| 67
| 60
| 84
| 144
|
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Laval Titan
| QMJHL
| 85/86
|
| 72
| 71
| 109
| 180
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Saginaw Generals
| IHL
| 86/87
|
| 76
| 42
| 53
| 95
|
| 34
|
| 10
| 3
| 6
| 9
|
| 10
|-
| ASG Tours
| Francoska liga
| 87/88
|
| 30
| 31
| 21
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Flint Spirits
| IHL
| 88/89
|
| 82
| 41
| 76
| 117
|
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 89/90
|
| 73
| 39
| 78
| 117
|
| 53
|
| 5
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 89/90
|
| 7
| 1
| 5
| 6
|
| 2
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 90/91
|
| 73
| 41
| 65
| 106
|
| 114
|
| 19
| 10
| 16
| 26
|
| 32
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 90/91
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 91/92
|
| 32
| 21
| 34
| 55
|
| 77
|
| 10
| 5
| 14
| 19
|
| 8
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 91/92
|
| 36
| 3
| 12
| 15
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 92/93
|
| 45
| 24
| 41
| 65
|
| 69
|
| 4
| 1
| 4
| 5
|
| 4
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 92/93
|
| 22
| 13
| 18
| 31
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tampa Bay Lightning
| NHL
| 92/93
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 93/94
|
| 52
| 29
| 36
| 65
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 93/94
|
| 7
| 3
| 11
| 14
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 94/95
|
| 74
| 30
| 52
| 82
|
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Peoria Rivermen
| IHL
| 95/96
|
| 24
| 5
| 17
| 22
|
| 24
|
| 12
| 4
| 11
| 15
|
| 8
|-
| Detroit Vipers
| IHL
| 96/97
|
| 31
| 12
| 11
| 23
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Phoenix Roadrunners
| IHL
| 96/97
|
| 16
| 4
| 10
| 14
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 96/97
|
| 31
| 6
| 19
| 25
|
| 29
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Quebec Rafales
| IHL
| 97/98
|
| 34
| 5
| 12
| 17
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Manitoba Moose
| IHL
| 97/98
|
| 43
| 12
| 22
| 34
|
| 24
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 98/99
|
| 9
| 9
| 4
| 13
|
| 25
|
| 1
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Joliette Blizzard
| QSPHL
| 98/99
|
| 23
| 25
| 26
| 51
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Biel
| Švicarska 2. liga
| 99/00
|
| 28
| 12
| 15
| 27
|
| 54
|
| 9
| 4
| 5
| 9
|
| 22
|-
| Joliette Blizzard
| QSPHL
| 00/01
|
| 44
| 41
| 51
| 92
|
| 24
|
| 14
| 14
| 12
| 26
|
| 10
|-
| Les Chiefs de Laval
| QSPHL
| 01/02
|
| 44
| 35
| 50
| 85
|
| 20
|
| 18
| 8
| 23
| 31
|
| 24
|-
| Les Chiefs de Laval
| QSPHL
| 02/03
|
| 52
| 27
| 47
| 74
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1225
| bgcolor="#7FFF00" | 696
| bgcolor="#7FFF00" | 1038
| bgcolor="#7FFF00" | 1734
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 979
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 109
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 99
| bgcolor="#7FFF00" | 151
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 134
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Laval Titan
Hokejisti Saginaw Generals
Hokejisti ASG Tours
Hokejisti Flint Spirits
Hokejisti Peoria Rivermen
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti Tampa Bay Lightning
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Detroit Vipers
Hokejisti Phoenix Roadrunners
Hokejisti Quebec Rafales
Hokejisti Manitoba Moose
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti Joliette Blizzard
Hokejisti EHC Biel
Hokejisti Les Chiefs de Laval